Buzan est une commune française.
 Buzan-ha est une secte du bouddhisme Shingon japonais

Personnalités 
 Buzan des Djaghataïdes, personnalité mongole.
 Buzan de Şanlıurfa, émir seldjoukide.
 Tony Buzan (1942-2019), psychologue anglais.